Blaž Jarc (1988) – ciclista su strada sloveno
 Evgen Jarc (1878-1936) – politico e pedagogo sloveno
 Iztok Jarc (1963) – politico e diplomatico sloveno
 Marko Jarc (1957) – scrittore sloveno
 Miran Jarc (1900-1942) – poeta e drammaturgo sloveno